Chiarini ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Chiarini (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Gaetano Chiarini (1898–1953), italienischer Politiker
 Gianfranco Chiarini (* 1966), italienischer Koch
 Giuseppe Chiarini (1833–1908), italienischer Romanist, Italianist und Literaturkritiker
 Luigi Chiarini (Priester) (1789–1832), italienischer römisch-katholischer Priester, Altphilologe und Übersetzer
 Luigi Chiarini (1900–1975), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Marcantonio Chiarini (1652–1730), italienischer Maler
 Paolo Chiarini (1931–2012), italienischer Germanist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Pietro Chiarini (~1717–1765), italienischer Komponist
 Riccardo Chiarini (* 1984), italienischer Radrennfahrer

Chiarini bezeichnet:
 10376 Chiarini, Asteroid